Тараклия () — село в Каушанском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Расположено примерно в 24 км к западу от города Кэушень. В 5 км к югу от села проходит молдавско-украинская граница. Ближайший населённый пункт — село Баймаклия. Через село протекает река Чага.

Село расположено на высоте 91 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Тараклия проживает 4280 человек (2097 мужчин, 2183 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Каушанского района